Este apellido alemán puede referirse a:

 Cove Reber, un músico californiano
 Franz von Reber (en)
 Grote Reber (Wheaton, 1911-2002), astrónomo estadounidense
 Jean-Georges Reber (Mulhouse, 1731-1816), industrial francés (fr)
 John Reber (1858-1931), miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (en)
 Jörg Reber (1974-), jugador suizo de hockey sobre hielo (de)
 Napoléon-Henri Reber (Mulhouse, 1807-1880), compositor francés (fr)

Referencias